Битва при Мантинее может означать:

 Битва при Мантинее (418 до н. э.) — коалиция Афин, Ахайи, Аркадии и Аргоса против Спарты.
 Битва при Мантинее (362 до н. э.) — фиванцы и их союзники под командованием Эпаминонда против спартанцев и их союзников.
 Битва при Мантинее (207 до н. э.) — ахейцы под командованием Филопемена против спартанцев под началом Маханида.